Могилевцев — русская фамилия.

 Могилевцев, Иван Георгиевич (1909—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Могилевцев, Семён Семёнович (1842—1917) — русский лесопромышленник.

См. также 
 Могилёвцев, Иван Иванович